Estadio do Restelo je višenamjenski stadion u Lisabonu u Portugalu, u četvrti Santa Maria da Bélem.  Nalazi se na ovim koordinatama: 38°42'10 sjeverne zemljopisne širine i 9°12'28 zapadne zemljopisne dužine.

Sagrađen je 23. rujna 1956. godine. Do njegove obnove 2004. je mogao primiti 35.000 gledatelja.

Trenutačno ga se najviše rabi za nogometne susrete. Stadion se može koristiti i za natjecanja u lakoj atletici; oko travnjaka se nalazi tirkiznoplava trkaća staza.

Travnjak je protega 105 x 70 metara.

Na njemu svoje utakmice igra nogometni klub, portugalski prvoligaš, Belenenses.

Može primiti do 32.500 gledatelja.

Od ostalih zanimljivosti u svezi s ovim stadionom, ovdje je 2000. godine skupina Pearl Jam snimila svoj album uživo.

Restelo